Двигателестроение — отрасль машиностроения, занимающаяся производством двигателей для техники различного типа.
В его сферу входит также сбыт двигателей, а также производство комплектующих и обслуживание.

Двигателестроение включает в себя подотрасли:
 Автомобильное двигателестроение (производство двигателей для автомобильной промышленности);
 Судовое двигателестроение (производство судовых энергетических установок);
 Авиационное двигателестроение (производство авиадвигателей);
 Танковое двигателестроение (производство двигателей для БТТ);
 Ракетное двигателестроение (производство двигателей для ракетной техники).

История  
Первый промышленно пригодный двигатель внутреннего сгорания был построен во Франции в 1860 г. Э. Ленуаром; это был двухтактный двигатель, работавший на светильном газе с воспламенением от электрической искры. 
Стационарные двигатели, работающие на керосине и более тяжёлых сортах топлива, появились в ряде стран в период с 1884 по 1890 гг.

В России в 1899 г. завод Э. Нобеля (ныне «Русский дизель», г. Санкт-Петербург) выпустил первый промышленный четырехтактный двигатель с воспламенением от сжатия, который в отличие от двигателя, построенного Р. Дизелем (1897 г.), работал не на керосине, а на сырой нефти. 
Производство газовых двигателей началось в 1908 году, сначала на Коломенском, а затем и на других заводах.

После 1945 г. были созданы и постоянно совершенствуются поршневые и комбинированные двигатели внутреннего сгорания различных типов. 

В 1950-х — 1960-х гг. одной из тенденций двигателестроения, особенно в Северной Америке, было повышение степени сжатия (которая к началу 1970-х на американских двигателях нередко достигала 11—13).

Значительное развитие получила теория рабочих процессов, в ней появились новые разделы, посвященные согласованию характеристик составных элементов комбинированных двигателей между собой, расчету газодинамических процессов неустановившегося потока в газовоздушном тракте двигателя, прогнозированию теплонапряженности основных деталей и т. п. 
Достижения в области компьютерного моделирования дали возможность успешно использовать математическое моделирование и системы автоматизированного проектирования при создании и доводке комбинированных двигателей. 
Одной из характерных особенностей развития двигателестроения стало широкое применение газотурбинного наддува, что позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели двигателей. 

Постоянно ведутся работы по повышению экологичности двигателей (т. н.  «зеленый» двигатель). В 2010-х наметилась тенденция свертывания производства дизельных двигателей (по тем же экологическим соображениям).

В мире 
 Авиационное двигателестроение 
Сегодня в мире существует лишь пять стран, способные производить авиадвигатели мирового класса – это США и Великобритания, а также Франция, Россия и Китай.

SNECMA (Франция), Rolls-Royce plc (Великобритания), General Electric (США, считается крупнейшим в мире), отделение авиадвигателей Pratt & Whitney (канадско-американское), International Aero Engines (IAE, СП Pratt & Whitney с японской JAEC и немецкой MTU), ОДК (Россия), Мотор Сич (Украина).
Авиадвигатели сейчас убыточны (продаются ниже себестоимости) практически у всех производителей, из-за большой конкуренции; прибыль в основном извлекается за счёт техобслуживания и ремонта (ТОиР).

Самое популярное в гражданской авиации семейство моторов — CFM56 от SNECMA, их в год поставляется больше, чем всех остальных моторов вместе взятых.
В ближайшие 10 лет (2017–2026 гг.) значительная доля мирового спроса (44 %) на ТОиР авиадвигателей придется на две серии турбовентиляторных силовых установок, предназначенных для самых массовых коммерческих самолетов в мире —  CFM56-7 для семейства узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 (23 %) и International Aero Engines V2500-A5 для конкурирующего семейства Airbus A320 (21 %).

 Судовое двигателестроение
 Зоря — Машпроект (Украина; советская база морского газотурбостроения)

 Танковое 
 Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению (Украина)

в России 

Российское двигателестроение является важной отраслью машиностроения в России, одной из наиболее высокотехнологичных отраслей российской промышленности.

Россия является крупным производителем ракетных, самолётных, вертолётных, автомобильных двигателей. Крупнейшей российской компанией в области двигателестроения является Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), которая консолидирует более 80 % активов в сфере российского двигателестроения.

С 2014 года ведется постоянный курс на импортозамещение двигателей, производимых в других странах; также расширяется экспорт из Китая.

 Автомобильное двигателестроение
Крупнейшие: Группа ГАЗ (Автодизель, Ульяновский моторный завод, Нижегородские моторы (дизельные двигатели));
также Заволжский моторный завод (автомобильные двигатели), Камский моторный завод (поршневые группы для двигателей грузовых автомобилей).

 Авиационное двигателестроение
 Крупнейшей производитель в отрасли — Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК)
 НПЦ газотурбостроения «Салют» (авиационные двигатели)
 Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) (изготовление и ремонт вертолётных двигателей)
В 2019 г. авиастроительная корпорация «Иркут» получила два первых перспективных отечественных двигателя ПД-14 (это первый разработанный и созданный промышленностью двигатель для гражданской авиации со времён СССР); также начато серийное производство двигателя «первого этапа» для истребителя нового поколения Су-57. 
 Международная ассоциация Союз авиационного двигателестроения (АССАД; президент — Виктор Чуйко)
 Международный форум двигателестроения (МФД)

 Судовое двигателестроение
Выпуск современных высокооборотных дизелей в различных мощностных диапазонах могут осуществлять 
ОАО «Завод Дагдизель», 
ЗАО «ПФК Тверьдизельагрегат», 
ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), 
ОАО «Тутаевский моторный завод», 
ООО «Уральский дизель-моторный завод», 
ОАО «Звезда».   
Выпуск современных среднеоборотных дизелей в различных мощностных диапазонах могут осуществлять: 
ОАО «Коломенский завод»; 
ОАО «Пензадизельмаш».

 ОДК-Сатурн (г. Рыбинск)
 РУМО (г. Нижний Новгород)

 Ракетное двигателестроение
Ракетное двигателестроение России — крупная отрасль российского двигателестроения. Россия является крупным производителем двигателей для ракет космического, стратегического и тактического назначения. 
Основным потребителем продукции отрасли является российское ракетостроение, значительная часть двигателей отправляется на экспорт. 

Производители ракетных двигателей:
НПО Энергомаш (жидкостные двигатели для ракет-носителей);
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (Конструкторское бюро химавтоматики, Воронежский механический завод);
Объединённая двигателестроительная корпорация («Кузнецов» (жидкостные двигатели), НПО «Сатурн» (двигатели для крылатых ракет));
НПО «Искра» (твёрдотопливные двигатели).

См. также 
 журнал «Двигателестроение» (издается с 1979 года)
 Перечень системообразующих организаций России (2008)#Двигателестроение
 г. Двигательстрой

Ссылки 
wikt:двигателестроение
 Советское двигателестроение  (см. Машиностроение СССР)
 Круглов А. История тракторного двигателестроения  
 Авиационное двигателестроение в Украине  //  petrimazepa.com, 25.03.2018

Примечания